Giuseppe Verdi – compositore italiano
 Giuseppe Verdi – film del 1938 diretto da Carmine Gallone
 Giuseppe Verdi – film del 1953 diretto da Raffaello Matarazzo
 Giuseppe Verdi – film del 1958 diretto da Silvana Pampanini
 Giuseppe Verdi – film del 2000 diretto da Francesco Barilli 
 Giuseppe Verdi – miniserie televisiva del 1963

Pagine correlate 
Conservatorio Giuseppe Verdi
Teatro Giuseppe Verdi